Pazova je lahko:
 Nova Pazova, naselje v Srbiji
 Stara Pazova, naselje v Srbiji